Roquefort, Gers
 Roquefort, Landes
 Roquefort, Lot-et-Garonne